Le nom Li Zhi (李治) peut faire référence à :
 Li Zhi (628-683) est le nom de l'empereur Tang Gaozong
Li Ye (1192-1279), né Li Zhi, est un mathématicien chinois.
 Li Zhi (1527-1602) est un philosophe chinois de la dynastie Ming.
 Li Zhi est un dissident chinois.
 Li Zhi (1961-), est une actrice de Hong Kong connu sous le nom de Nina Li Chi.